Géoparc peut désigner :
 Géoparc, une zone d'activités sportives et culturelles privée installée à Saint-Dié-des-Vosges, en France dans la région Grand Est;
 un géoparc, un type d'aire protégée en vertu de ses intérêts géologiques.